Overbeek steht für
 (5038) Overbeek, Asteroid des Hauptgürtels

Overbeek ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Overbeek, südafrikanischer Amateurastrom und AAVSO-Mitglied
 Gilles van Overbeek de Meijer (1831–1918), niederländischer Mediziner
 Henk Overbeek (* 1949), niederländischer Politikwissenschaftler und Politiker
 Jeroen Overbeek (* 1966), niederländischer Journalist, Moderator und Nachrichtensprecher
 Johannes van Overbeek (* 1973), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Theodoor Overbeek (1911–2007), niederländischer Physikochemiker, Mitentwickler der DLVO-Theorie

Siehe auch:
 Overbeck